L'edizione 1989-1990 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Capocannoniere del torneo fu Iván Zamorano (), con 17 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla poule scudetto.
      Ammesso alla poule retrocessione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Poule scudetto 

Legenda:
      Campione di Svizzera.
      Qualificate in Coppa UEFA 1990-1991.
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1989-1990 e qualificata in Coppa delle Coppe 1990-1991.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per difetto.

Poule retrocessione 
Alle qualificazioni della LNB sono state aggiunte le ultime 4 classificate della Lega Nazionale A:
Servette (9ª classificata), Wettingen (10ª),  (11ª) e Bellinzona (12ª).
Servette e Bellinzona sono state inserite nel gruppo A, Aarau e Wettingen nel gruppo B.

Gruppo A

Classifica 

Legenda:
      Resta o è promosso in Lega Nazionale A 1990-1991.
      Resta o è retrocesso in Lega Nazionale B 1990-1991.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo B

Classifica 

Legenda:
      Resta o è promosso in Lega Nazionale A 1990-1991.
      Resta o è retrocesso in Lega Nazionale B 1990-1991.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti finali 
 Grasshoppers Campione di Svizzera 1989-1990.
 Servette, Zurigo, Aarau e Wettingen ammesse alla stagione 1990-1991 della Lega Nazionale A.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
1989-1990